Хухашвили — грузинская фамилия. Известные носители:

 Хухашвили, Сопико (род. 1985) — грузинская шахматистка, международный мастер (2007).
 Хухашвили, Георгий Михайлович (род. 1925) — грузинский поэт, драматург, киносценарист.